Колодников — русская фамилия. Известные носители:

 Колодников, Александр Иосифович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Колодников, Виктор Алексеевич (1926—2004) — председатель Рыбинского горисполкома в 1979—1986 годах.